Hélène de Russie peut désigner plusieurs grandes-duchesses issues de la famille impériale de Russie :
 Hélène Pavlovna de Russie (1784-1803), grande-duchesse de Russie puis, par son mariage, princesse héritière de Mecklembourg-Schwerin ;
 Hélène Vladimirovna de Russie (1882-1957), grande-duchesse de Russie puis, par son mariage, princesse de Grèce et de Danemark.

Ce nom peut également désigner plusieurs grandes-duchesses entrées par mariage dans la maison Romanov :
 Hélène Pavlovna de Russie (1807-1873), née Charlotte de Wurtemberg, princesse de Wurtemberg puis, par son mariage, grande-duchesse de Russie ;
 Hélène Petrovna de Russie (1884-1962), née Hélène de Serbie, princesse de Serbie puis, par son mariage, grande-duchesse de Russie.